

Geografia 
 Vestre – isolotto disabitato della Croazia a sud del canale di Leme
 Vestre Toten – comune norvegese della contea di Innlandet
 Vestre Slidre – comune norvegese della contea di Innlandet
 Vestre Styggedalstind – montagna nella catena montuosa dello Jotunheimen, nei Monti Scandinavi

Altro 
 Cimitero di Vestre – cimitero nel parco nel quartiere Kongens Enghave di Copenaghen